Техас Рэйнджерс в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 90 матчей в 163 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Нью-Йорк Янкиз и уступила в серии 1-3.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 26
 Выигрышей: 16
 Поражений: 10
 Процент побед: 61.54
 Очков набрано: 169
 Очков пропущено: 135

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 18
 Поражений: 9
 Процент побед: 66.67
 Очков набрано: 139
 Очков пропущено: 103

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 14
 Поражений: 14
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 175
 Очков пропущено: 155

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 153
 Очков пропущено: 139

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 16
 Поражений: 12
 Процент побед: 57.14
 Очков набрано: 165
 Очков пропущено: 130

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 127
 Очков пропущено: 137

Плей-офф 
 Первый раунд Американской лиги:  Нью-Йорк Янкиз — Техас Рэйнджерс 3-1

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Техас Рейнджерс
МЛБ в сезоне 1996